Сезон 1981/1982 является 89-м в истории футбольного клуба «Ливерпуль» и охватывает период с 1 июля 1981 по 30 июня 1982 года. Сезон стал 19-м подряд для клуба в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Обзор сезона

Межсезонье

Август

Сентябрь

Октября

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Трансферы

Состав

Матчи

Товарищеские

Первый дивизион

Кубок Лиги

Кубок чемпионов

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финал

Статистика состава

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1981/82 на LFC History

1981/82
1982
Ливерпуль